Гербы муниципальных образований России:

 Герб Меленок (Владимирская область)
 Герб Меленок (Ярославская область)